В Соединённых Штатах Америки насчитывается одиннадцать округов с названием Скотт ():

 Скотт — округ в штате Айова.
 Скотт — округ в штате Арканзас.
 Скотт — округ в округ в штате Виргиния.
 Скотт — округ в штате Иллинойс.
 Скотт — округ в штате Индиана.
 Скотт — округ в штате Канзас.
 Скотт — округ в штате Кентукки.
 Скотт — округ в штате Миннесота.
 Скотт — округ в штате Миссисипи.
 Скотт — округ в штате Миссури.
 Скотт — округ в штате Теннесси.